Stans (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Stans (Zwitserland), de hoofdplaats van het Zwitsers kanton Nidwalden
een manier van "uitsnijden" zoals 
 bij levend weefsel, zie stansbiopsie
 bij (metalen) platen, zie stansmachine
Stans, de vrouwelijke variant van de voornaam Constant
Stans (familienaam), een hoogstwaarschijnlijk Nederlandstalige familienaam